IAAA ist eine Abkürzung für:
 International Academy of Aquatic Art, Non-Profit-Organisation für die Entwicklung des Schwimmens zur darstellenden Kunst
 International Association of Astronomical Artists,  Non-Profit-Organisation für Projekte zum Thema Astronomische Kunst (Astronomical Art) 

Abkürzung